Il Collio Goriziano rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rubino con eventuali riflessi granati.
odore: leggermente erbaceo, vinoso.
sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  82,33  
Gorizia  (1991/92)  98,52  
Gorizia  (1992/93)  301,42  
Gorizia  (1993/94)  382,41  
Gorizia  (1994/95)  251,69  
Gorizia  (1995/96)  236,96  
Gorizia  (1996/97)  372,53

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Riesling Italico